Cokro (Grabag)
 Cokro (Tulung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing